Höffer ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Höffer (1962–2008), tschechischer Hürdenläufer
 Donata Höffer (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Markus Höffer-Mehlmer (* 1958), deutscher Kabarettist, Publizist und Erziehungswissenschaftler
 Paul Höffer (1895–1949), deutscher Komponist
 Rüdiger Höffer (* 1961), deutscher Hochschullehrer für Bauingenieurwesen

Siehe auch:
 Höfer (Begriffsklärung)
 Hoffer
 Höfferer